USS Maddox — кораблі ВМС США, названі на честь офіцера Корпусу морської піхоти США Вільяма Меддокса ()

 USS Maddox (DD-168) — ескадрений міноносець типу «Вікс» військово-морських сил США.  Збудований у 1919 році. На службі у складі ВМС США протягом 1919-1940 років. У 1940 році переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Georgetown (I-40)». У 1942 році переданий ВМС Канади. У 1944 році переданий ВМС СРСР, де отримав назву «Доблестний». У 1949 році повернутий Великій Британії та зданий на злам.
 USS Maddox (DD-622) — ескадрений міноносець типу «Глівз». Збудований у 1942 році. Потоплений німецькою авіацією 10 липня 1943 року.
 USS Maddox (DD-731) — ескадрений міноносець типу «Аллен М. Самнер». Збудований у 1944 році. Брав участь в корейській та в'єтнамській війнах. У 1969 році виведений в резерв. У 1973 році переданий ВМС Тайваню, де отримав назву «Bo Yang». Використовувався як навчальний корабель до 1985 року, після чого зданий на злам. 

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни